hrabstwo Hardeman (ang. Hardeman County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Hardeman (ang. Hardeman County) w USA, w stanie Teksas